Гипотеза Гешвинда-Галабурда () — предложенная  и  гипотеза о связи между полом и различиями в познавательных способностях, а также их связи с латерализацией мозговых функций. Основная идея состоит в том, что различия в уровне развития полушарий мозга определяются уровнем тестостерона в крови у матери ребёнка в период беременности.

См. также 
 Межполушарная асимметрия
 Симметрия (биология)
 Мозг

Литература 
 Geschwind N., Galaburda A. M. Cerebral Lateralization: biological mechanisms, associations and pathology. — Cambridge, MA : MIT press, 1987.
 Geschwind N., Galaburda, A. M. Cerebral lateralization: Biological mechanisms, associations, and pathology: A hypothesis and a program for research // Archives of Neurology. — 1985. — Vol. 42. — P. 428—459, 521—552, 634—654.

Ссылки 
 Гипотеза функциональной асимметрии мозга (ФАМ) (гипотеза латерализации психических процессов) // Гендерный глоссарий проекта «Ресурсы гендерного образования».

Психофизиология
Психологические теории